La mort del toro  o The Death of the Bull (), és una pintura a l'oli del pintor Italià Umberto Pettinicchio que forma part de la col·lecció permanent del Museu d'Art Modern i Contemporani de Santander i Cantàbria.

Exposicions internacionals 
 1981, Milà, Itàlia

Descripció 
És una obra de protecció dels animals, donant vida a la crua realitat del patiment. La mort del matador reflecteix exactament l'estat d'ànim del toto aixecat en l'aire el coll torçat pel dolor, la sang que brolla de la panxa, el mateix toro patint. Tot en aquesta composició és dramàtic, realçat pel vermell que impressiona l'espectador, fent-li experimentar el patiment de l'animal.

L'œuvre a les couleurs extraordinairement violentes du rouge et du noir, elle est d'autant plus poignante que la violence est suggérée par la taille d'un immense taureau, couvert de sang. La violence et la brutalité des frétillements du taureau pour la vie contrastent avec la pitié et l'amour qui veulent générer la souffrance du taureau envers le spectateur.

Referències

Bibliografia 

 [s.n.] (1983).  Los Cuadernos del norte , volume 4, is. 17-22. Oviedo, España: Caja de Ahorros de Asturias.
 Giorgio Di Genova (2007).  Storia dell'arte italiana del '900 , volume VI, part 1 (en Italiano). Bologna: Edizioni Bora. .

Vegeu també 
 Umberto Pettinicchio
 Art a Itàlia

Enllaços externs 
 Umberto Pettinicchio Umberto Pettinicchio, "La Muerte del Toro", 1981, N° Registro: 0616.

Obres pictòriques de la dècada del 1980
Obres del 1981